Ло́нсдейл () — английская фамилия. Известные носители:
 Лонсдейл, Балдвин (1950—2017) — вануатский государственный и общественный деятель, англиканский священник, 8-й президент Вануату с 22 сентября 2014 года.
 Лонсдейл, Гордон (1922—1970, настоящее имя Конон Трофимович Молодый) — кадровый советский разведчик-нелегал периода холодной войны, полковник.
 Лонсдейл, Джеймс (1777—1839) — английский художник-портретист.
 Лонсдейл, Кинан (род. 1991) — австралийский актёр.
 Лонсдейл, Майкл (1931—2020) — французский актёр, режиссёр, чтец, художник.

Топоним 
 Лонсдейл — город в штате Арканзас.
 Лонсдейл — город в штате Миннесота.
 Лонсдейл — причал в городе Норт-Ванкувер.

Прочее 
 Lonsdale — бренд одежды.